Ruda (powiat Giżycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Giżycki
 Ruda (powiat Piski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Ruda (powiat Krotoszyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Krotoszyński
 Ruda (powiat Pilski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pilski
 Ruda (powiat Obornicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Obornicki
 Ruda (powiat Pleszewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Ruda (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Ruda (powiat Brodnicki), een gehucht in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki 
 Ruda (powiat Grudziądzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Grudziądzki 
 Ruda (gemeente Rogowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Rypiński, in de gemeente Rogowo
 Ruda (gemeente Skrwilno), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Rypiński, in de gemeente Skrwilno
 Ruda (powiat Włocławski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Włocławski
 Ruda (powiat Łaski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Ruda (gemeente Dobryszyce), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański, in de gemeente Dobryszyce
 Ruda (gemeente Gidle), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański, in de gemeente Gidle
 Ruda (powiat Sieradzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Ruda (powiat Skierniewicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Ruda (powiat Wieluński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński
 Ruda (powiat Chełmski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Ruda (powiat Janowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Ruda (gemeente Krzywda), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski, in de gemeente Krzywda
 Ruda (gemeente Serokomla), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski, in de gemeente Serokomla
 Ruda (gemeente Stoczek Łukowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski, in de gemeente Stoczek Łukowski
 Ruda (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński
 Ruda (powiat Kozienicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Kozienicki
 Ruda (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Ruda (powiat Mławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Mławski
 Ruda (powiat Ostrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrowski
 Ruda (powiat Piaseczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Ruda (powiat Siedlecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Ruda (powiat Wołomiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Ruda (gemeente Kazanów), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński, in de gemeente Kazanów
 Ruda (gemeente Przyłęk), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński, in de gemeente Przyłęk
 Ruda (powiat Żuromiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żuromiński
 Ruda (powiat Białostocki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Ruda (powiat Grajewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Grajewski
 Ruda (powiat Moniecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Moniecki
 Ruda (Pommeren), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski
 Ruda (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Ruda (powiat Mielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Ruda (powiat Ropczycko-Sędziszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Ropczycko-Sędziszowski
 Ruda (powiat Stalowowolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Stalowowolski
 Ruda (powiat Buski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Ruda (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Ruda (powiat Starachowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Starachowicki
 Ruda (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski

plaatsen in andere landen
 Ruda (Italië), een gemeente in Udine
 Ruda (eiland), een eilandje in Kroatië
 Ruda (Zweden), een plaats in Zweden
meerdere gemeentes in Tsjechië:
 Ruda (okres Rakovník)
 Ruda (okres Žďár nad Sázavou)
 Ruda nad Moravou (okres Šumperk)
 Železná Ruda (okres Klatovy)

overig
 Ruda (schaap), een schapenras uit het Balkanschiereiland